Туре Арне () (7 мая 1879, Сёдерчёпинг — 2 августа 1965) — шведский археолог. Сотрудник Исторического музея Швеции, член НОЛД с 1911, занимался изучением культурных контактов викингов со странами Востока.

Биография 
С 1909 года был куратором Шведской академии словесности.

В 1911 году Арне принял участие в работе XV Археологического съезда в Новгороде. На нём он выступил с докладами «Сношения Швеции с Россией в эпоху викингов по свидетельствам археологии» и «Новгород во время шведского владычества по Балтийскому Поморью».

В 1914 году в Упсале получил докторскую степень по археологии за работу по исследованию контактов скандинавских стран и России в эпоху викингов. Его теория норманнской колонизации стала главной концепцией норманизма в археологии. За два года до этого, в 1912 году, опубликовал отчёт о находках археолога Ялмара Стопла, обнаруженных при раскопках Вендельской церкви.

Важным вкладом Арне в археологию считается коллекция фотографий археологических памятников, сделанная им в 1913 году во время поездки в Российскую империю к берегам Днепра. Другие его научные работы были посвящены археологии доисторической Европы в целом, Восточной Европы и Балкан, Китая времён Каменного века.

В 1926 году Арне Туре участвовал в археологической конференции в Керчи.

Библиография 
 «Швеция и Восток» (1914 г.) — монография
 «Великая Свитйод» (1917 г.) — очерки по истории русско-шведских культурных связей с древнейших времен до XIX в.
 «Современная Россия» (1929 г.).
 Antikvarisk-topografiska arkivet, T. J. Arne arkiv, bilder Russland.
 La Suеde et l’Orient. Uppsala. 1914.
 Ett svenskt grawfalt i guvernementet Jaroslavl, Russland // Fornvannen. Stockholm, 1918. P. 31–47.
 Det vikingatids Gnezdovo Smolensk foregangare // Arkeologisk forskningar och fynd. Stockholm, 1952. P. 335–344, 461.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Nordisk familjebok.
 Херсонский Археологический музей и западноевропейские археологи (1910-1928 гг.): опыт международной научной коммуникации
 Зозуля С. С. Раскопки Т. Арне в Михайловском в 1913 г. — УДК 904(470.316)

Археологи по алфавиту
Археологи Швеции